Negrilești se poate referi la:

Negrilești, Bistrița-Năsăud
Negrilești, Galați
Negrilești, Teleorman
Negrilești, Vrancea

Altele 
 Negrileasa, Suceava

Vezi și 
 Negru (nume)
 Negrea (dezambiguizare)
 Negreni (dezambiguizare)
 Negrești (dezambiguizare)
 Negulești (dezambiguizare)

Toponime românești